Samat steht für:

 Samat (Berg), Berg auf der Insel Luzon, Philippinen
 Jean-Toussaint Samat (1891–1944), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Samad